Gunnar Widegren kan syfta på:

* Gunnar Widegren (1842–1907), svensk skolman och präst
 Gunnar Widegren (1886–1959), svensk författare och tidningsman